Shut Your Mouth and Open Your Eyes () — третий студийный альбом американской рок-группы AFI. Выпущен 11 ноября 1997 года на лейбле Nitro Records.

Об альбоме 
Shut Your Mouth and Open Your Eyes первый релиз группы с басистом Хантером Бёрганом, который тогда ещё не был постоянным членом группы; Хантера «одолжила», как сказано в буклете к альбому, группа The Force. Также будущий член группы Джейд Пьюджет был приглашён для записи бэк-вокала; Shut Your Mouth and Open Your Eyes — первый альбом AFI, в записи которого принимали участие все члены группы. Также Nick 13 из Tiger Army исполнял бэк-вокал в припеве песни «A Single Second».

К песне «Third Season» был снят клип, спродюсированный Дарреном Доуном и Кеном Даурио. В нём показаны члены группы, сидящие на крыльце загородного дома, в то время как группа детей грабит фургон с мороженым.

Внутри коробки с диском сбоку написаны слова «A Fire Inside», которые входят в текст первого трека «Keeping Out of Direct Sunlight (An Introduction)». Также данный альбом — первый, в котором эта фраза упоминается как расшифровка аббревиатуры «AFI». В ранних лонгплеях она расшифровывалась как Anthems For Insubordinates и Asking For It, однако члены группы утверждают, что «AFI» всегда расшифровывалось как «A Fire Inside».

Список композиций

Участники записи 

AFI
 Дэйви Хэвок — вокал
 Маркус Стофолес — бэк-вокал, гитара
 Хантер Бёрган — бэк-вокал, бас-гитара
 Адам Карсон — бэк-вокал, барабаны

Технический персонал
 AFI — продюсеры
 Энди Ирнст — звукорежиссёр
 Эдди Шрейер — мастеринг
Приглашённые музыканты
 Nick 13 — бэк-вокал, гармоничный вокал («A Single Second»)
 Джейд Пьюджет — бэк-вокал

Ссылки 
 
 
 Shut Your Mouth and Open Your Eyes на сайте MusicBrainz
 Shut Your Mouth and Open Your Eyes  на официальном сайте AFI

Примечания 

Альбомы AFI
Альбомы хардкор-панка
Альбомы Nitro Records